Scoloplax är ett släkte av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar. Scoloplax är enda släktet i familjen Scoloplacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Scoloplax